Het wereldkampioenschap 3×3-basketbal 2022 was een internationaal 3×3-basketbalevenement dat van 21 tot en met 26 juni plaatsvond in de Belgische stad Antwerpen. Er doen in totaal 40 teams mee. 20 nationale mannenteams en 20 nationale vrouwenteams. Bij de mannen is de VS de titelverdediger en bij de vrouwen China.

Deelnemende landen

Verloop

Mannen

Groepsfase
De groepswinnaars gaan door naar de kwartfinale. De tweede en derde van de groep gaan naar de achtste finales.

Groep A
Stand/Uitslagen

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Vrouwen

Groepsfase
De groepswinnaars gaan door naar de kwartfinale. De tweede en derde van de groep gaan naar de achtste finales.

Knock-outfase

Wereldkampioenschap 3×3-basketbal
3×3-basketbal
Sportevenement in Antwerpen (stad)
Basketbal in België
Basketbal in 2022